Les femmes en blanc forment un mouvement d'opposition à Cuba réunissant des femmes proches de dissidents emprisonnés par le gouvernement de Fidel Castro.
 Les Femmes en blanc est une série de bande dessinée humoristique sur les infirmières.
 Jeunes filles en blanc, série française de vingt-trois romans pour la jeunesse écrits par Suzanne Pairault.

Voir aussi